Motocyklowe Grand Prix Aragonii 2015 – czternasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, którą rozegrano 27 września 2015 na torze Ciudad del Motor de Aragón w Alcañiz.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2 
 Z powodu wypadku Dominique Aegertera i Xaviera Siméona wyścig został skrócony z 21 do 14 okrążeń.

Wyniki Moto3

Przypisy

Uwagi 

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2015
2015 w Hiszpanii